Bojanegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bojanegara, Banjarnegara, by, 
 Bojanegara, Purbalingga, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar